Big Clear Lake ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Big Clear Lake (Arkansas), im White County
 Big Clear Lake (Idaho), im Lemhi County